Кања Брава има више значења:

 Кања Брава (Калакмул), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Кања Брава (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Кања Брава (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Кања Брава, Ла Кинта (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику